Bälinge kan syfta på:
Bälinge, Uppsala kommun – en tätort i Uppsala kommun
Bälinge, Luleå kommun – en tätort och en småort i Luleå kommun
Bälinge, Perstorps kommun – en by i Perstorps kommun
Bälinge och Olstorp – en tidigare småort i Alingsås kommun
Bälinge, Alingsås kommun – en kyrkby i Bälinge socken, Alingsås kommun
Bälinge socken, Uppland – en socken i Uppland
 Bälinge distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun
Bälinge socken, Södermanland – en socken i Södermanland
Bälinge socken, Västergötland – en socken i Västergötland
Bälinge IF – en idrottsförening i Bälinge i Uppsala kommun
Bälinge City – en idrottsförening

Se även
 Bälinge socken
 Bälinge landskommun
 Bälinge församling
 Bälinge kyrka